11 жіноча шахова Олімпіада проходила в рамках 26 шахової Олмпіади, що відбувалась з 18 листопада по 5 грудня листопада 1984 року в грецькому місті Салоніки. 

У змаганнях взяла участь 51 команда (Греція була представлена двома командами), у складі яких було 202 шахістки, серед яких 17 гросмейстерів, 36 міжнародних майстрів та 5 майстрів ФІДЕ.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 60 хвилин на наступні 16 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1984 у шахах
Спортивні змагання в Греції
Спорт у Салоніках
Листопад 1984
Грудень 1984